L’Intel 80486SL est un microprocesseur CISC fabriqué par Intel qui fait partie de la famille des x86.

C'est la variante à économie d'énergie du microprocesseur Intel 80486DX. Le SL fut conçu pour une utilisation dans des ordinateurs portables. Il fut produit entre  et . Les fréquences d'horloge disponibles étaient de 20, 25 et 33 MHz. Le 486SL contient toutes les options du 486DX.

En outre, le system management mode (mode de gestion du système - SMM) fut présenté la première fois avec ce processeur. Ce mode permet d'arrêter le système sans perdre des données. Pour permettre cela, l'état du processeur est sauvegardé dans une région de la mémoire en statique RAM (SMRAM).

Au milieu de l'année 1993, Intel incorpora le dispositif SMM dans tous ses nouveaux processeurs 80486 et arrêta la série des SL.

Notes et références 

80486SL
Produit lancé en 1992
Produit arrêté en 1993